Флэгг, Флагг () — английская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Флэгг, Джаред (1820—1899) — американский художник, брат Джорджа Флэгга.
 Флэгг, Джеймс Монтгомери (1877—1960) — американский художник.
 Флэгг, Джордж (1816—1897) — американский художник.
 Флэгг, Фрэнсис (1898—1946) — литературный псевдоним американского писателя и поэта Генри Джорджа Уайсса.
 Флэгг, Фэнни — американская писательница.
 Флэгг, Эрнест (1857—1947) — американский архитектор, сын Джареда Флэгга.

Вымышленные персоны 
 Рэндалл Флэгг — антагонист многих произведений Стивена Кинга.

Топоним 
 Флэгг — деревня в Дербишире, Великобритания.

Примечания